Тетраалюминийнептуний — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
нептуния и алюминия
с формулой AlNp,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Тетраалюминийнептуний образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа I mma,
параметры ячейки a = 0,442 нм, b = 0,626 нм, c = 1,371 нм, Z = 4,
структура типа тетраалюминийурана AlU.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 830°С.

При температуре 49 К в кристалле происходит антиферромагнитный переход.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Примечания 

нептуния
Антиферромагнетики